A Čelovce településnév jelentései:

Csall szlovákiai község szlovák neve a Nagykürtösi járásban
Cselfalva szlovákiai község szlovák neve az Eperjesi járásban
Čeľovce, Cselej szlovákiai község szlovák neve a Tőketerebesi járásban